Хуаннихэ () — название ряда рек в Китае

 Хуаннихэ (приток Маихэ) — река в провинции Хэйлунцзян
 Хуаннихэ (приток Муданьцзяна) — река в провинции Гирин
 Хуаннихэ (приток Наньпаньцзяна) — река в провинциях Юньнань и Гуйчжоу